Southend-on-Sea (plaats), een plaats in Engeland
 Southend-on-Sea (district), een district in Engeland
 Southend (Argyll and Bute), een plaats in Schotland
 Southend (Berkshire), een plaats in Engeland
 Southend (band), een Australische muziekgroep
 Southend United FC, een voetbalclub in Southend-on-Sea
 Luchthaven London Southend, een vliegveld in Engeland

Zie ook:
 Southend Borough Combination, een voetbalcompetitie in Engeland
 London, Tilbury & Southend Railway, een spoorlijn in Engeland